Магомед Гусейнов:
 Гусейнов, Магомед (более известен под псевдонимом Михаил Васильевич Лезгинцев; 1893—1941) — российский революционер, советский государственный и военный деятель.
 Гусейнов, Магомед Абдулкеримович (род. 1952) — советский борец в вольном стиле и тренер.
 Гусейнов, Магомед Абдурашидович (1903 — ?) — советский государственный деятель, председатель Махачкалинского горисполкома (1957—1961).
 Гусейнов, Магомед Азизханович (1941—2020) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998).